Záře může být:

 optický úkaz, obvykle viditelný projev záření či jiného fyzikálního jevu
 polární záře

v kultuře
 Záře (film) – australský film z roku 1996
 Rudá záře nad Kladnem – román Antonína Zápotockého
 Rudá záře nad Kladnem (film) – český film z roku 1955 natočený na motivy stejnojmenné knihy
 Tajemná záře nad Pacifikem – americký válečný sci-fi film z roku 1980

Externí odkazy